Dongle (hardware), een hardwaresleutel
Dongle (China), arrondissement in de Chinese provincie Gansu